Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Olympiastadion w Berlinie.

Tytułu z poprzednich mistrzostw nie bronił Brytyjczyk Greg Rutherford.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, Europy, mistrzostw Starego Kontynentu, a także najlepszy rezultat na świecie i w Europie w sezonie 2018 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Przebieg zawodów

Eliminacje 
Minimum kwalifikacyjne: 8,00 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q). Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Skok w dal mężczyzn